Adams Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Adams Butte (Arizona)
 Adams Butte (Oregon)
 Adams Butte (Utah)